Baby Mine – commedia di Margaret Mayo del 1911
 Baby Mine – film del 1917 diretto da Hugo Ballin e John S. Robertson
 Slym papà (Baby Mine) – film del 1928 diretto da Robert Z. Leonard